Lobster, qui signifie homard en anglais, peut faire référence à plusieurs choses :

Lobster, une sculpture en aluminium réalisée par l'artiste américain Jeff Koons en 2003 ;
Lobster, une police d'écriture créée en 2010 ;
The Lobster, film réalisé par Yórgos Lánthimos, sorti en 2015.

Lobsters de Boston, équipe américaine de tennis ;
Lobster Films, entreprise française de restauration, édition et production de films ;
Lobster Johnson, personnage de bande dessinée créé par Mike Mignola.
Homonymie de titre